

Luoghi 
 Castelo Branco – comune portoghese
 Distretto di Castelo Branco – distretto del Portogallo

Persone 
 Camilo Castelo Branco – scrittore portoghese
 Carlos Castelo Branco – giornalista e scrittore brasiliano
 Edmundo Castelo Branco – vogatore brasiliano
 Francisco Gil Castelo Branco – diplomatico e scrittore brasiliano
 Francisco Gil Castelo Branco – militare brasiliano
 Humberto de Alencar Castelo Branco – generale, politico e dittatore brasiliano
 João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco – politico portoghese
 João Rodrigues de Castelo Branco, noto come Amato Lusitano – medico e botanico portoghese
 João Roiz de Castel-Branco – militare, fidalgo della Casa Reale, cortigiano e poeta-umanista portoghese
 José Maria Rita de Castelo Branco – militare e politico portoghese
 Sérgio Tertuliano Castelo Branco – militare brasiliano

Pagine correlate 
 Presidente Castelo Branco